Дэвисон, Де́йвисон () — фамилия английского происхождения, также топоним.

Фамилия 
 Дэвисон, Алан (1936—2015) — английский химик-неорганик.
 Дэвисон, Арабелла (в девичестве Годдар; 1836—1922) — английская пианистка, композитор и музыкальный педагог. 
 Дэвисон, Брайс (род. 1986) — канадский фигурист.
 Дэвисон, Брюс (род. 1946) — американский актёр.
 Дэвисон, Джон (род. 1971) — американский певец.
 Дэвиссон, Клинтон Джозеф (1881—1958) — американский физик, лауреат Нобелевской премии (1937).
 Дэвисон, Лиам (1957—2014) — австралийский писатель.
 Дэвисон, Питер (род. 1951) — английский актёр.
 Дэвисон, Питер (род. 1926) — британский профессор.
 Дэвисон, Пол (род. 1971) — английский игрок в снукер.
 Дэвисон, Роб (род. 1980) — профессиональный канадский хоккеист.
 Дэвисон, Розанна (род. 1984) — ирландская модель, победительница конкурсов «Мисс Ирландия 2003» и «Мисс Мира 2003».
 Дэвисон, Тайлер (род. 1992) — игрок в американский футбол.
 Дэвисон, Эмили (1872—1913) — британская суфражистка.

Топоним 
 Дейвисон — административно-территориальный округ в штате Южная Дакота, США.

См. также 
 Дэвис

Примечания